Народний театр — термін, який має декілька близьких значень:

 Театр, заснований на матеріалі усної народної творчості (скоморохи, вертеп, райок, балаган, петрутеатршка).
 Непрофесійний театр в козацькій Україні та Російській імперії.
 Тип театру в СРСР. Звання народного театру присвоювалося з 1959 року успішним самодіяльним театрам з постійною трупою, великим репертуаром і залом для регулярних вистав. Таким театрам виділялося державне фінансування. На 1974 рік в СРСР було понад 2 тисячі народних театрів, включаючи 50 музичних народних театрів.
 Професійний театр «для народу» (бульварний театр).
 Державний народний театр — український театр, що працював в Києві у 1918—1922 роках.

Див. також 
 Фолькстеатр
 Гуцульський театр
 Коломийський український аматорський театр
 Народний аматорський драматичний театр ім. Василя Симчича
 Резонанс (театр)
 Барський міський художній аматорський театр

Джерела

Посилання

Примітки 

Народні аматорські театри
Театри України